Сен-Жиль-Круа́-де-Ві, Сен-Жіль-Круа-де-Ві () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південний захід від Парижа, 65 км на південний захід від Нанта, 40 км на захід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 4043 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 7475,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Туристичне бюро муніципалітету Сен-Жиль-Круа-де-Ві
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жиль-Круа-де-Ві на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вандея